Il toponimo Muko può riferirsi a diverse località:

Muko, settore del Ruanda nel Distretto di Gicumbi
Muko, settore del Ruanda nel Distretto di Musanze
Mukō, città del Giappone nella Prefettura di Kyoto